Yerba del muro puede referirse a:

 el nombre común de la planta Convolvulus arvensis; o
 el nombre común de la planta Parietaria judaica.